Hoggan ist der Familienname folgender Personen:

David L. Hoggan (1923–1988), US-amerikanischer Historiker
Jeff Hoggan (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Hogan (Begriffsklärung)